Гаври́лова () — російське жіноче прізвище. Аналог чоловічого прізвища Гаврилов. Відомі носії:

 Гаврилова Ельвіра Олександрівна (1989) — українська журналістка, продюсерка, громадська діячка, дизайнерка.
 Гаврилова Лідія Володимирівна (1968) — Голова Державної аудиторської служби України (2015—2019).
 Гаврилова Людмила Іванівна ( 1951) — радянська і російська актриса театру і кіно, викладачка кафедри акторської майстерності Театрального училища імені Бориса Щукіна, ведуча інформаційно-пізнавального каналу «Настрій» на каналі «ТВ Центр». Заслужена артистка Російської Федерації (2007).
 Гаврилова Олександра Іванівна (1895—1940) — українська балерина
 Гаврилова Тетяна Андріївна ( 1925) — український агроном, у 1967-1990 депутат Верховної Ради УРСР.

Російські прізвища